Panenská skála je nejednoznačný pojem, který může mít následující významy:
 Panenská skála (Rynoltice) – pískovcová skalka nedaleko od obce Rynoltice;
 Panenská skála (Údolí Samoty) – pískovcová skála v údolí Samoty mezi městečkem Cvikov a osadou Radvanec;
 Panenská skála (Vaňov) – osamělý skalní balvan nazývaný též Jungfernspitze na úbočí Vaňovského vrchu na levém břehu řeky Labe. Od 10. 6. 1966, jiné zdroje uvádí rok 1963, chráněný přírodní výtvor, ale jen do roku 1993. Dle některých map a průvodců se jedná o přírodní památku. Dle jiných zdrojů dnes patří do regionálního územního systému ekologické stability (viz Vaňov, biocentrum), kdežto Česká geologická služba jej také označuje za přírodní památku. V žádných oficiálních seznamech není uveden jednoznačný statut. Další zdroj mluví o rozloze chráněného území 4 hektary. Dokonce pověsti o skále jsou roztříštěné.